Zbigniew Jan Leraczyk (ur. 1948) – polski polityk, samorządowiec, były prezydent Bielska-Białej, poseł na Sejm III kadencji
 Zbigniew Leraczyk (1953–2020) – polski aktor teatralny i filmowy, wieloletni dyrektor Teatru Zagłębia